Île aux Aigrettes ist der Name der Inseln

 Île aux Aigrettes (Aldabra), Insel im Aldabra-Atoll, Seychellen
 Île aux Aigrettes (Mauritius), Insel von Mauritius